Shivani Ghai (née en 1975), actrice britannique.
 Subhash Ghai (né en 1945), réalisateur indien.